Серге́й Миха́йлович Ме́лик-Багдаса́ров (род. 12 декабря 1968) — российский дипломат.

Биография 
Окончил вечерний факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России (1994). На дипломатической работе с 1996 года. Владеет английским, испанским и португальским языками.

В 2012—2017 годах — советник-посланник Посольства России в Испании.

В 2017—2019 годах — заместитель директора Латиноамериканского департамента МИД России.

С 17 февраля 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венесуэле.

С 19 марта 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике по совместительству.

С 14 августа 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Гаити по совместительству.

Награды 
 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (8 июля 2022) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (17 октября 2016).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (8 июня 2020).
 Чрезвычайный и полномочный посол (12 сентября 2022).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Венесуэле
Послы Российской Федерации в Доминиканской Республике
Послы Российской Федерации в Гаити